Ostrownoje () ist ein Ortsname in Russland:

 Ostrownoje (Altai), Dorf in der Region Altai
 Ostrownoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad, Russland (Motzwethen, 1938–1946 Motzfelde, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen)
 Ostrownoje, Siedlung im Rajon Bagrationowsk, seit 1993: Saretschnoje (Kaliningrad, Bagrationowsk) (Liepnicken, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Ostrownoje (Kurgan, Lebjaschje), Dorf im Rajon Lebjaschje, Oblast Kurgan
 Ostrownoje (Kurgan, Mischkino), Dorf im Rajon Mischkino, Oblast Kurgan
 Ostrownoje (Orenburg), Dorf in der Oblast Orenburg
 Ostrownoje (Swerdlowsk), Dorf in der Oblast Swerdlowsk
 Ostrownoje (Tschuktschen), Dorf im Autonomen Kreis der Tschuktschen
 Ostrownoje (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda